

Населені пункти та їхні частини

 Березів — місто в Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Березів — гміна в Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Бжозув — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Бжозув — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бжозув — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжозув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжозув — село в гміні Сухожебри Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Бжозув — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Бжозув — частина села Вісла-Велика в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Березів (Польща)

Примітки